Ольга Алексеевна Несветаева (7 декабря 2000, Тамбов) — российская футболистка, вратарь клуба «Рубин».

Карьера 
Первым клубом стала «Академия футбола». В 2020 году подписала контракт с московским «Локомотивом», но ни одного матча не провела.
В 2021 году перешла в «Рубин». 14 марта 2021 провела свой первый матч в Суперлиге.

Командная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ

Футболистки России
Игроки ЖФК «Рубин»